Stockholmstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stockholmstjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun,  (1,4 ha)
Stockholmstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn